Velika nagrada Španije 1954 je bila deveta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1954. Odvijala se je 24. oktobra 1954.

Ottorino Volonterio  je odpeljal svojo prvo dirko, Princ Bira in Jacques Swaters zadnjo, Luigi Musso pa se je prvič uvrstil na stopničke.

Dirka 

|-
! 1
| 38
|  Mike Hawthorn
| Ferrari
| 80
| 3:13:52,1
| 3
| 8
|-
! 2
| 14
|  Luigi Musso
| Maserati
| 80
| + 1:13,2
| 7
| 6
|-
! 3
| 2
|  Juan Manuel Fangio
| Mercedes
| 79
| +1 krog
| 2
| 4
|-
! 4
| 10
|  Roberto Mieres
| Maserati
| 79
| +1 krog
| 11
| 3
|-
! 5
| 4
|  Karl Kling
| Mercedes
| 79
| +4 krogi
| 12
| 2
|-
! 6
| 16
|  Paco Godia
| Maserati
| 76
| +4 krogi
| 13
| 
|-
! 7
| 26
|  Louis Rosier
| Maserati
| 74
| +6 krogov
| 20
| 
|-
! 8
| 28
|  Ken Wharton
| Maserati
| 74
| +6 krogov
| 14
| 
|-
! 9
| 18
|  Princ Bira
| Maserati
| 68
| +12 krogov
| 15
| 
|-
! Ods
| 12
|  Sergio Mantovani
| Maserati
| 58
| Zavore
| 10
| 
|-
! Ods
| 22
|  Toulo de Graffenried Ottorino Volonterio
| Maserati
| 57
| Motor
| 21
| 
|-
! Ods
| 6
|  Hans Herrmann
| Mercedes
| 50
| Vbrizganje
| 9
| 
|-
! Ods
| 40
|  Maurice Trintignant
| Ferrari
| 47
| Menjalnik
| 8
| 
|-
! Ods
| 48
|  Jacques Pollet
| Gordini
| 37
| Motor
| 16
| 
|-
! Ods
| 24
|  Harry Schell
| Maserati
| 29
| Prenos
| 4
| 
|-
! Ods
| 8
|  Stirling Moss
| Maserati
| 20
| Črpalka za olje
| 6
| 
|-
! Ods
| 46
|  Jean Behra
| Gordini
| 17
| Zavore
| 18
| 
|-
! Ods
| 30
|  Jacques Swaters
| Ferrari
| 16
| Motor
| 19
| 
|-
! Ods
| 34
|  Alberto Ascari
| Lancia
| 10
| Sklopka
| 1
| 1
|-
! Ods
| 36
|  Luigi Villoresi
| Lancia
| 2
| Zavore
| 5
| 
|-
! Ods
| 20
|  Robert Manzon
| Ferrari
| 2
| Motor
| 17
| 
|-
! DNS
| 42
|  Peter Collins
| Vanwall
| 
| Trčenje
| 
| 
|}

Viri
 

Formula 1 sezona 1954
1954